Шамотулы:

 Шамотулы — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Шамотульский повят.
 Шамотулы — гмина (волость) в Польше, входит в Шамотульский повят, Великопольское воеводство.
 Шамотул, Викентий — польский шляхтич, государственный, дипломатический и военный деятель, генеральный староста Королевства Польского (1329—1331), познанский воевода.